Kleinherne ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Kleinherne (1924–2011), deutscher Bergingenieur
 Sophia Kleinherne (* 2000), deutsche Fußballspielerin